Benson Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benson Peak (Beaverhead County, Montana)
 Benson Peak (Sanders County, Montana)
 Benson Peak (Washington)